erozja – erozja powierzchni terenu
 erozja denna – erozja prowadząca do pogłębienia koryta rzecznego i doliny rzecznej.
 erozja wgłębna – wcinanie się rzeki w koryto rzeczne poprzez niszczenie go przez niesione przez rzekę materiał skalny.
 erozja boczna – rozmywanie brzegów rzeki przez płynącą wodę. 
 erozja wsteczna – rodzaj erozji prowadzący do cofania się progów w korycie rzecznym i rozcinania zamknięcia doliny.
 erozja śnieżna – proces geologiczny degradacji powierzchni ziemi pod wpływem mechanicznego działania niszczącego, topniejącego i osuwającego się śniegu. 
 erozja wąwozowa – procesy erozji prowadzące do powstania linijnych rozcięć. 
 abrazja (geologia) – ścieranie podłoża skalnego przez luźny materiał skalny przemieszczany przez prądy rzeczne i morskie.

Inne rodzaje erozji
 erozja genetyczna – proces zmniejszania się puli genowej populacji.
 erozja (stomatologia) – utrata substancji zęba wskutek działania kwasów nie pochodzących od bakterii.
 erozja kawitacyjna – erozja występująca w chłodnicach lub innych urządzeniach, przez które przepływa woda. 
 erozja elektryczna – rodzaj erozji, która powoduje powstawanie różnego typu uszkodzeń materiału na skutek przepływu prądu bądź wyładowań elektrycznych.
 obróbka erozyjna – usuwanie określonej części materiału przez wykorzystanie zjawiska erozji.